Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2015 war ein Poolbillardturnier, das vom 2. bis 6. Dezember 2015 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Kateryna Polowyntschuk gewann bei den Damen alle Titel. In den vier Endspielen besiegte sie Wiktorija Nahorna, die 2009 als zuvor einzige Spielerin vierfache ukrainische Meisterin geworden war. Bei den Herren war mit drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille Leonid Klischtschar am erfolgreichsten, dem dabei im 10-Ball die Titelverteidigung gelang. Witalij Pazura gewann nach 2013 seinen insgesamt zweiten Meistertitel, den ersten im 9-Ball.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale (im 14/1 endlos ab dem Halbfinale) im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Einzelnachweise 

2015
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in Kiew